Rhinotia haemoptera — вид жуков из семейства Belidae, обитающий в Австралии. Окраской схож с огнецветками (Pyrochroidae).

Вредитель пальмовых плантаций (в том числе кокосовых и финиковых пальм), наносит экономический ущерб фермерам.

Для борьбы с этим жуком успешно применяются нематоды вида Heterorhabditis indica.

Примечания 

Belidae
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1819 году
Насекомые-вредители